Миодраг Костић може бити:

 Миодраг Бата Костић, српски музичар
 Миодраг Костић, српски привредник
 Миодраг Костић (доктор), српски лекар